Łukasz Wilczek (1982-), hokeista
 Łukasz Wilczek (1986-), koszykarz